Coryphella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Gray 1850. Coryphella ingår i familjen Flabellinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Coryphella